Никола́й Никола́евич Нелавицкий (30 октября 1891, Санкт-Петербург — 2 ноября 1919, Тобольская губерния) — русский офицер, герой Первой мировой войны.

Биография 
Православный. Из дворян Олонецкой губернии.

Сын полковника Николая Генриховича Нелавицкого (1851—1916) и Татьяны Павловны Юнеевой.

Окончил Пажеский корпус (1911) по 1-му разряду, выпущен подпоручиком в лейб-гвардии Егерский полк.

Чины: камер-паж (1910), поручик (до 1916), штабс-капитан (до 1916), подполковник (до 1919).

Участвовал в Первой мировой войне, был награждён орденом Святого Георгия 4-й степени

Участвовал в Белом движении на Восточном фронте: служил начальником штаба 7-й Уральской горных стрелков дивизий (1919), погиб предположительно во время Сибирского Ледяного похода в сражении с 13-й кавалерийской дивизией РККА.

Награды 
 Орден Святого Станислава 3-й ст. с мечами и бантом (1914);
 Орден Святой Анны 4-й ст. (?);
 Орден Святой Анны 3-й ст. с мечами и бантом (?);
 Орден Святого Георгия 4-й ст. (ВП 18.07.1916)
 Георгиевское оружие — Приказ по армии и флоту от

Источники 
 
 Биография на сайте «Русская императорская армия»

Примечания 

Подполковники (Российская империя)
Выпускники Пажеского корпуса
Участники Первой мировой войны (Россия)
Участники Великого Сибирского Ледяного похода
Погибшие в Гражданскую войну в России